George Hamilton-Gordon (1784–1860) – brytyjski arystokrata i polityk, minister spraw zagranicznych, premier, 4. hrabia Aberdeen
 George Hamilton-Gordon (1816–1864) – brytyjski arystokrata i polityk, poseł z Aberdeenshire, 5. hrabia Aberdeen
 George Hamilton-Gordon (1816–1864) – brytyjski arystokrata i żeglarz, 6. hrabia Aberdeen
 George Hamilton-Gordon (1871–1957) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. baron Stanmore

Zobacz też 
 George Hamilton
 George Gordon